Миколаївська перша волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття.
 Миколаївська перша волость — Ананьївського повіту Херсонської губернії;
 Миколаївська перша волость — Херсонського повіту Херсонської губернії;
 Миколаївська перша волость — Вовчанського повіту Харківської губернії.

Див. також 
 Миколаївська волость
 Миколаївська друга волость